Джордан Генри (; 11 февраля 1986, Майло (Альберта)) — канадский хоккеист, защитник. В настоящее время является игроком клуба «Брамптон Бист», выступающего в лиге Восточного побережья.

Карьера 
Джордан Генри начал свою профессиональную карьеру в 2003 году в составе клуба WHL «Мус Джо Уорриорз». До 2007 года Джордан продолжал выступления в WHL, прежде чем был приглашён в тренировочный лагерь клуба НХЛ «Флорида Пантерз». Уже в то время Генри зарекомендовал себя как хорошего силового защитника. 8 октября 2007 года Джордан подписал трёхлетний контракт с «пантерами». Однако он так и не сумел пробиться в НХЛ, выступая в низших лигах за клубы «Флорида Эверблэйдз» и «Рочестер Американс».

25 июля 2010 года Генри подписал однолетний контракт с минским «Динамо», в составе которого в сезоне 2010/11 он набрал 4 (2+2) очка в 42 проведённых матчах. Тем не менее, по окончании сезона Джордан отказался от нового предложения руководства минчан и покинул команду, а уже 9 июля стал игроком фарм-клуба «Калгари Флэймз» — «Эбботсфорд Хит».

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 21 августа 2011 года

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Канады
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Мус-Джо Уорриорз»
Игроки «Ред-Дир Ребелз»
Игроки «Флорида Эверблэйдз»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки «Эбботсфорд Хит»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки ХК «Сёдертелье»
Игроки «Стоктон Тандер»
Игроки «Оклахома-Сити Баронс»
Игроки ХК ХПК
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Шарлотт Чекерз»
Игроки «Брамптон Бист»